Platforma (z franc. plate-forme, plošina) je původně vyvýšená plošina, terasa. Může znamenat:

 v dopravě – nástupiště, nástupní plošina, refýž, zastaralý výraz pro místo určené pro nastupování a vystupování z vozidel
 platforma (geologie) – oblast kontinentální zemské kůry 
 báze, základna, východisko společné činnosti, základ úsilí, soubor zásad, názorová základna 
 počítačová platforma – skupina technických prostředků v informatice a výpočetní technice, které producent softwarových řešení používá nebo nabízí jako základ pro další vývoj
 podvozková platforma u automobilu
 platforma, jakožto prostředek k šíření názorů

Externí odkazy